

Клаймакс — місто, штат Джорджія
 Клаймакс — місто, штат Канзас
 Клаймакс — місто, штат Міннесота
 Клаймакс — селище, штат Мічиган

Див. також 
 Клімакс